Keewatin Air — канадская авиакомпания местного значения со штаб-квартирой в городе Рэнкин-Инлет (территория Нунавут), выполняющая пассажирские и грузовые авиаперевозки из аэропорта Рэнкин-Инлет.



История и общие сведения 
Keewatin Air Lifeline была основана в 1972 году бывшим пилотом авиакомпании Lamb Air Фрэнком Робертом Мэй и его супругой Джуди Сэксби. Своё название компания получила по месту своего образования в регионе Киватин, (Северо-Западные Территории).

Первоначально авиакомпания выполняла чартерные рейсы по аэропортам местного значения в регионе Киватин, затем, с 1987 года в список услуг было включено обеспечение работы аэромобильных бригад скорой медицинской помощи (санитарная авиация). К этому времени Keewatin Air Lifeline эксплуатировала три самолёта Beechcraft King Air 200. По состоянию на февраль 2010 года в подразделении санавиации авиакомпании, известном под торговой маркой Nunavut Lifeline, работают два самолёта в аэропорту Рэнкин-Инлет и один самолёт в аэропорту города Черчилл (Манитоба).

В 1998 году авиакомпания создала дочернее подразделение Kivalliq Air для выполнения регулярных пассажирских перевозок в регионе Кивалик, а также в аэропорты городов Виннипег и Черчилл.

В 2005 году компания была приобретена инвестиционной группой «Exchange Industrial Income Fund», в собственности которой находится ещё одна авиакомпания Канады Perimeter Aviation, при этом руководство перевозчика осталось за супругами Фрэнком Мэй и Джуди Сэксби.

Маршрутная сеть 
Авиакомпания Kivalliq Air осуществляет регулярные пассажирские, чартерные и грузовые авиаперевозки в шесть дней в неделю по аэропортам региона Киваллик из узловых портов в Черчилле и Виннипеге

В апреле 2011 года маршрутная сеть регулярных перевозок авиакомпании охватывала следующие пункты назначения:

 Манитоба
 Черчилл — аэропорт Черчилл
 Виннипег — международный аэропорт Виннипега имени Джеймса Армстронга Ричардсона

 Нунавут
 Арвиат — аэропорт Арвиат
 Бейкер-Лейк — аэропорт Бейкер-Лейк
 Честерфилд-Инлет — аэропорт Честерфилд-Инлет
 Корал-Харбор — аэропорт Корал-Харбор
 Рэнкин-Инлет — аэропорт Рэнкин-Инлет
 Репулс-Бей — аэропорт Репулс-Бей
 Саникилуак — аэропорт Саникилуак
 Уэйл-Ков — аэропорт Уэйл-Ков

Флот 

По состоянию на апрель 2011 года воздушный флот авиакомпании Keewatin Air составляли следующие самолёты:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт авиакомпании Keewatin Air

Авиакомпании Канады